Spock je postava z amerického televizního seriálu Star Trek: The Original Series

Spock může dále také znamenat:
 Benjamin Spock – americký lékař, pediatr, autor knih o výchově dětí
 Spock – faul ve hře boccie
 S.P.O.C.K – švédská synthpopová kapela
 2309 Mr. Spock – asteroid
 Spock (windsurfing) – trik ve windsurfingu
 Spock (website) – internetový vyhledávač lidí
 Spock – buben v pochodových kapelách
 Spock's Beard – americká rocková kapela